Список альбомов № 1 в США в 1979 году (#1 1979 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1979 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

История 
 9 недель на № 1 в конце 1979 года был альбом The Long Run группы Eagles.
 7 недель на № 1 был альбом In Through the Out Door группы Led Zeppelin.

Список 1979 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1979 года по версии Billboard
 Список синглов № 1 в США в 1979 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Топ 100 позиций Billboard Top 200 

Чарты Billboard 1979 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1979 года